Ildraites är ett släkte av ringmaskar. Ildraites ingår i familjen Hadoprionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Ildraites